Корниш има више значења:
 Корниш (Јута)
 Корниш (Оклахома)